Les villes-préfectures () sont une division administrative en république populaire de Chine. Elles sont situées au niveau immédiatement inférieur à la province ou à la région autonome. À ce niveau, c'est la division la plus fréquente ; on en dénombre 283. Les villes-préfectures correspondent le plus souvent à un centre urbain entouré de zones rurales. De nombreuses provinces ne contiennent que des villes-préfectures.

Le niveau de découpage suivant correspond aux districts, qui se nomment bannières en Mongolie-Intérieure.

15 villes-préfectures disposent d'une plus grande autonomie vis-à-vis de la province, bien qu'inférieure à celle des municipalités : ce sont les villes sous-provinciales.

Villes-préfectures

Voir aussi 
 Administration territoriale de la république populaire de Chine